Pemdorf může být:

 Pendrov – součást města Rosice v okrese Brno-venkov
 Pemdorf (Miroslav), někdy zvaný Česká Ves – součást města Miroslav v okrese Znojmo